Ampèrestraat (Amsterdam)
 Ampèrestraat (Apeldoorn)
 Ampèrestraat (Groningen)
 Ampèrestraat (Strijp)
 Ampèrestraat (Amersfoort)